Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1929 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Wills (prvakinja)
 Helen Jacobs (polfinale)
 Edith Cross (četrtfinale)
 Molla Mallory (polfinale)
 May Sutton Bundy (drugi krog)
 Mary Greef (četrtfinale)
 Anna McCune Harper (tretji krog)
 Marjorie Gladman (tretji krog)

 Betty Nuthall (četrtfinale)
 Phoebe Holcroft Watson (finale)
 Peggy Saunders Michell (četrtfinale)
 Phyllis Covell (tretji krog)
 Dorothy Shepherd-Barron (četrtfinale)
 Olive Wade (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1929